Gösta Westerlund kan syfta på:

* Gösta Westerlund (musiker) (1907–1980), svensk musiker
 Gösta Westerlund (ishockeyspelare) (1936–1985), svensk ishockeyspelare